Ассоль — главная героиня повести А. Грина «Алые паруса».
 Ассоль — женское русское имя, появившееся благодаря литературному персонажу.
 «Ассоль» — пьеса Павла Морозова по мотивам повести А. Грина «Алые паруса».
 «Ассоль» (1982) — экспериментальная работа режиссёра Бориса Степанцева.
 «Ассоль» — духи, выпускавшиеся парфюмерно-косметическим комбинатом «Алые паруса» во времена СССР.
 Ассоль — столовый сорт винограда с чёрной ягодой. Запатентован НИВиВ «Магарач» (патент № 07360); внесён в Реестр сортов растений для промышленного возделывания на Украине в 2005 году.
 «Ассоль» — песня группы «Чиж и Ко».
 Ассоль — класс прогулочных яхт, выпускавшихся в СССР до 1987 г.

Примечания